7-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил с 21 по 28 июля 1979 года в Мадриде (Испания) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул в 7-й раз подряд выиграла молодёжная сборная СССР.

Команды-участницы 
 Испания (команда страны-организатора), Австрия, Болгария, Венгрия, ГДР, Италия, Нидерланды, Польша, СССР, Финляндия, ФРГ, Чехословакия.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 3 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. В финальной группе команды играли с учётом матчей между собой на предварительной стадии.

По такой же системе итоговые 7—12-е места разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

21 июля
 СССР — Нидерланды 3:1 (15:3, 15:2, 11:15, 15:7); Польша — ФРГ 3:0 (15:2, 15:10, 15:8).

22 июля
 Польша — Нидерланды 3:0 (15:3, 15:12, 15:2); СССР — ФРГ 3:0 (15:7, 15:5, 15:0).

23 июля
 Нидерланды — ФРГ 3:0 (15:12, 15:6, 15:1); СССР — Польша 3:1 (10:15, 15:4, 15:9, 15:2).

Группа В 

21 июля
 Венгрия — Австрия 3:0 (15:3, 15:7, 15:10); Чехословакия — Болгария 3:0 (15:8, 15:12, 15:3).

22 июля
 Чехословакия — Австрия 3:0 (15:3, 15:5, 15:11); Болгария — Венгрия 3:0 (15:4, 15:10, 15:11).

23 июля
 Болгария — Австрия 3:0 (15:5, 15:5, 15:4); Чехословакия — Венгрия 3:1 (15:9, 15:10, 8:15, 15:10).

Группа С 

21 июля
 ГДР — Италия 3:0 (15:12, 15:13, 15:9); Испания — Финляндия 3:0 (15:8, 15:7, 15:11).

22 июля
 ГДР — Финляндия 3:0 (15:1, 15:1, 15:6); Италия — Испания 3:1 (16:14, 5:15, 15:6, 15:12).

23 июля
 Италия — Финляндия 3:0 (15:5, 15:0, 15:8); ГДР — Испания 3:0 (15:10, 15:2, 15:7).

Классификационный раунд за 7—12 места 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

25 июля
 ФРГ — Финляндия 3:0 (15:6, 15:5, 15:11); Испания — Австрия 3:2 (6:15, 15:13, 8:15, 16:14, 15:12); Венгрия — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:10, 15:8).

26 июля
 ФРГ — Испания 3:0 (15:3, 15:11, 15:3); Нидерланды — Австрия 3:0 (15:9, 15:3, 15:5); Венгрия — Финляндия 3:1 (15:6, 9:15, 15:1, 15:4).

27 июля
 Венгрия — ФРГ 3:2 (15:9, 5:15, 0:15, 15:4, 15:8); Финляндия — Австрия 3:0 (15:9, 15:12, 16:14); Нидерланды — Испания 3:1 (15:9, 5:15, 15:3, 15:5).

28 июля
 ФРГ — Австрия 3:0 (15:6, 15:3, 15:4); Венгрия — Испания 3:0 (15:13, 15:5, 15:1); Нидерланды — Финляндия 3:0 (15:2, 15:5, 16:14).

Финальный этап 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

25 июля
 Италия — Болгария 3:2 (12:15, 8:15, 15:2, 16:14, 15:9); СССР — ГДР 3:1 (15:13, 15:7, 11:15, 15:12); Чехословакия — Польша 3:1 (15:7, 15:5, 2:15, 15:8).

26 июля
 СССР — Италия 3:0 (15:4, 15:1, 16:14); Болгария — Польша 3:0 (15:13, 15:10, 15:10); ГДР — Чехословакия 3:2 (7:15, 7:15, 15:6, 15:8, 15:9).

27 июля
 Чехословакия — Италия 3:1 (15:5, 15:10, 12:15, 15:13); ГДР — Польша 3:0 (15:6, 15:11, 15:2); СССР — Болгария 3:0 (15:7, 15:13, 15:6).

28 июля
 СССР — Чехословакия 3:0 (15:6, 15:6, 15:1); ГДР — Болгария 3:2 (15:12, 7:15, 12:15, 15:7, 15:6); Польша — Италия 3:0 (16:14, 15:4, 15:0).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  СССР: Е.Артюшенко, Елена Ахаминова, Светлана Бадулина, Е.Боровикова, М.Каш, И.Лозович, Надежда Орлова, Наталья Разумова, И.Рыбкина, Ольга Филюшина, Ольга Шардакова. Главный тренер — Валентин Хохлов.

  ГДР.

  Чехословакия.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

1979
1979 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Испании